Русь — бывшее село в Соболевском районе Камчатского края России.

Расположено у побережья Охотского моря, на правом берегу реки Удова. Названо в честь первых русских поселенцев.

Село возникло в 1921 году. Здесь действовал сельхозучасток рыбартели «Октябрь». Имелась начальная школа, фельдшерский пункт, почта, пекарня, библиотека, клуб.

Упразднёно 16 апреля 1968 года.

Население

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Камчатского края